Алекса́ндр Ива́нович Стру́ев (Сандро Струев; 10 (23) февраля 1906 года, г. Луганск, — 12 декабря 1991 года, г. Москва) — советский государственный и партийный деятель, 18 лет возглавлял Министерство торговли СССР.

Герой Социалистического Труда (1976). Член ВКП(б)-КПСС с 1927 года. Член ЦК КПУ (1949—1954). Член ЦК КПСС (1956—1961, 1966—1986). Кандидат в члены ЦК КПСС (1961—1966).

Биография 
Родился в семье рабочего. После окончания начальной школы в 1917 г. работал на угольной шахте выборщиком породы и камеронщиком. С 1923 г. чернорабочий и табельщик.
 С 1925 г. на советской и партийной работе — секретарь комсомольской ячейки, управляющий делами Сорокинского райкома партии, секретарь Сорокинского рудничного комитета комсомола, заведующий подотделом Кадиевского райкома партии, председатель Сорокинского поселкового Совета, заместитель председателя Краснодонского райисполкома, председатель Харцызского райисполкома.
 В 1939—1941 годах возглавлял Донецкий областной совет потребкооперации.
 В 1941 г. — заместитель председателя Сталинского (ныне Донецкого) облисполкома.
 В 1942—43 гг. начальник Управления военной торговли поочерёдно Южного фронта, Северо-Кавказского фронта, IV-го Украинского фронта.
 В 1943 г. отозван из армии на должность заместителя председателя Сталинского (ныне Донецкого) облисполкома.
 В 1944—47 гг. — председатель Сталинского облисполкома.
 В 1947—53 гг. — первый секретарь Сталинского обкома КП Украины.
 В 1954—58 гг. — 1-й секретарь Пермского обкома КПСС.
 В 1958—62 гг. — заместитель Председателя Совета Министров РСФСР (курировал торговлю).
 В 1962—65 гг. — председатель Государственного комитета СССР по торговле.
 С сентября 1965 года по январь 1983 года — Министр торговли СССР.
«Работа должна быть выше человека, тогда возникает желание её познать, а следовательно, естественным образом появляются навыки и опыт» (А. И. Струев).
 С января 1983 года — персональный пенсионер союзного значения.

Делегат 19—25-го съездов КПСС; в 1952—56 член Центральной ревизионной комиссии КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 2—5-го и 7—9-го созывов.

Похоронен на Троекуровском кладбище (1-й уч)

Награды 
 Герой Социалистического Труда (20.02.1976)
 пять орденов Ленина:
 03.03.1956 — в связи с 50-летием со дня рождения и отмечая заслуги перед Советским государством
 25.07.1957
 22.02.1966
 30.08.1971
 20.02.1976 — к званию Герой Социалистического Труда
 орден Октябрьской Революции (21.02.1986)
 орден Отечественной войны 1-й степени (01.02.1945)
 орден Отечественной войны 2-й степени (11.03.1985)
 орден Трудового Красного Знамени (01.01.1948)
 медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й степени (19.02.1945)
 другие медали

Примечания

Ссылки 
 
 Минпромторг РФ
 Струев А. И. КПСС
 Струев А. И. Министр торговли СССР (в мемуарах Мальцевой Галины Ефимовны)
 Александр Иванович Струев: К 100-летию со дня рождения

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник /Сост. В. И. Ивкин. — М., 1999. — ISBN 5-8243-0014-3
 Струев А. И. Торговля и спрос / А. И. Струев. — М.: Знание, 1965. — 32 с.
 Мартынов А. Белый парус: Раздумья дончанина о наших лидерах / А. Мартынов // Жизнь. — 2000. — 5 июля.
 Омельяненко И. Я. Коммунисты Донбасса в Великой Отечественной войне / И. Я. Омельяненко. — Сталино: Обл. кн. изд-во, 1959. — С. 64.
 Струев Александр Иванович // БСЭ. — 3-е изд. — М., 1976. — Т. 24, кн. 1. — С. 597—598.
 Струев Александр Иванович // Годы и люди Донетчины / Авт.-сост. В. И. Ляшко. — К.: Скарбниця: Изд. дом «Деловая Украина», 2001. — С. 98-100.
 Струев Александр Иванович // Годы и люди Донетчины / Авт.-сост. В. И. Ляшко. — 2-е изд., доп. — К.: Изд-во Европ. ун-та, 2004. — С. 91.
 Струев Александр Иванович // Акцент. — 1995. — 15 авг. — С. 6.
 Хорошайлов Н. Ф. Возрождение Всесоюзной кочегарки: Из истории восстановления Донбасса в 1946—1950 гг. / Н. Ф. Хорошайлов. — Донецк: Донбасс, 1974. — С. 74.

Депутаты поселковых советов СССР
Первые секретари Донецкого обкома КП Украины
Первые секретари Пермского обкома КПСС
Председатели Донецкого облисполкома
Члены ЦК КПСС
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Министры торговли СССР
Председатели Государственных комитетов СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Персональные пенсионеры союзного значения
Похороненные на Троекуровском кладбище
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Заместители председателя Совета министров РСФСР